Старият Марк Ливий Друз (; † 108 пр.н.е.) е политик на късната Римска република.

През 122 пр.н.е. сенатът му помага да бъде избран за народен трибун, за да се бори със законите по държавната реформа на Гай Гракх. Друз предлага между другото да се създадат дванадесет колонии (Colonia, Coloniae) с по 3000 заселници от бедните слоеве. Неговите предложения са познати с името Leges Liviae.

През 112 пр.н.е. Друз става консул. Той получава провинцията Македония на Балканите и там се бие до 110 пр.н.е. против траките и скордиските. За успехите си получава триумф. През 109 пр.н.е. е избран заедно с по-стария Марк Емилий Скавър за цензор. Умира по време на тази служба през 108 пр.н.е.

Друз е женен за Корнелия и е баща на Марк Ливий Друз Млади и Ливия Друза.

Народни трибуни
Римски републикански консули
Цензори
Ливии
История на Македония
Траки